Athéni Külón neve angolul
Cylonok a Csillagközi romboló sci-fi franchise szereplői